Kampania – region administracyjny w południowych Włoszech
 kampania (wojsko)
 kampania sześciodniowa (1814)
 kampania na Missisipi (1862–1863)
 kampania wrześniowa (1939)
 kampania norweska (1940)
 kampania francuska (1940)
 kampania bałkańska (1941)
 kampania reklamowa, kampania marketingowa
 kampanie społeczne:
 kampania ekologiczna – akcje ekologiczne
 Kampania Przeciw Homofobii
 Kampania Wodna – akcja Polskiej Akcji Humanitarnej 
 kampania wyborcza
 kampania prezydencka Ala Gore’a (1988)
 kampanie w rolnictwie i przemyśle spożywczym, np.:
 kampania żniwna – żniwa
 kampania cukrownicza – zbiór buraków lub trzciny cukrowej i produkcja cukru
 kampania ziemniaczana – zbiór ziemniaków i ich przemysłowy przerób
 kampania (gry strategiczne)
 kampania (gry fabularne)